Kallskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kallskäret, Karleby, Österbotten, 
 Kallskäret, Larsmo, Österbotten, 
 Kallskäret, Hangö, Nyland,

Se även
Kallskär
Kalskäret
Kalvskäret
Kalkskäret

Robotskapade Finlandförgreningar